Termin 'proteinska fosfataza ima više značenja.

 Fosfataza, enzim
 Fosfoproteinska fosfataza, enzim